Sonnac (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Sonnac (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes